(, , род. 20 апреля 1939) — норвежский общественный и политический деятель, премьер-министр Норвегии в трёх сроках в промежутке 1981—1996 годов, министр окружающей среды Норвегии в 1974—1979 годах. В 1998—2003 годах занимала должность Генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения. С 1 мая 2007 года является Специальным посланником Генерального секретаря ООН по проблеме изменения климата.

Биография 
Гру Харлем родилась 20 апреля 1939 года в семье норвежского врача, политического деятеля, члена НРП (ранее также активиста революционно-социалистической группы «Mot Dag») Гудмунда Харлема, в 1955—1963 годах занимавшего министерские посты. Мать являлась уроженкой Швеции. В 1960 году Гру выходит замуж за Арне Улафа Брунтланна.

В 1963 году Гру заканчивает Университет Осло по специальности «Доктор медицины», в 1965 году она получает специальность магистра общественного здравоохранения в Гарвардском университете. В 1966—1969 годах она работает врачом в Управлении здравоохранения Норвегии, с 1969 года работала доктором в службе здравоохранения общественных школ Осло.

Политическая карьера 
Как и отец, является членом социал-демократической Норвежской рабочей партии. В 1974—1979 годах занимает пост министра по охране окружающей среды Норвегии в правительствах НРП, возглавлявшихся Трюгве Браттели и Одвара Нурдли. В 1977 году избрана депутатом Стортинга, в 1980—1981 и 1989—1990 годах возглавляла внешнеполитический комитет норвежского парламента, а в 1981 году стала заместительницей председателя этого комитета, а также председательницей парламентской фракции НРП (в 1981—1986 и 1989—1990 годах).

В 1981 году Гру Харлем Брунтланн, ранее занимавшая должность вице-председательницы НРП с 1975 года, становится лидером партии и получает пост премьер-министра страны после отставки по состоянию здоровья Одвара Нурдли, так как партия обладает большинством в парламенте. Эту должность она занимает с 4 февраля по 14 октября 1981 года. Таким образом, она стала первой женщиной на посту премьер-министра Норвегии.

После поражения на парламентских выборах 1981 года партия потеряла парламентское большинство, что закончило первый премьерский срок Харлем Брунтланн. На парламентских выборах 1985 года она увеличила поддержку Рабочей партии с 37 % до 41 %, но правительство всё равно формировала коалиция буржуазных партий.

В 1986 году в результате острых противоречий в правоцентристском лагере Партия прогресса отказалась поддержать налоговые нововведения правительства Коре Виллока, и ему был вынесен вотум недоверия. В итоге социал-демократы под началом Харлем Брунтланн смогли сформировать новое правительство меньшинства.

С 9 мая 1986 года по 16 октября 1989 Гру Харлем Брунтланн повторно занимает должность премьер-министра, этот состав Кабинета министров известен небывалым до того процентом женщин — 8 министров из 18-и.

Однако его политика, кроме увеличения государственных расходов на жилищное строительство, здравоохранение и охрану окружающей среды, была экономически либеральной, идущей вразрез декларируемым социал-демократическим установкам: приватизация части государственного сектора и сферы услуг, сокращение прогрессивности шкалы налогообложения, снижение налогов на нефтедобывающие компании, замораживание цен и заработной платы для борьбы с инфляцией, повышение тарифов.

3 ноября 1990 года она в третий раз становится премьер-министром. В 1992 году после самоубийства младшего сына она уходит с поста главы партии, уступая место Турбьёрну Ягланду. В 1994 году Гру Харлем Брунтланн удостаивается премии им. Карла Великого за вклад в объединение Европы. В 1996 году покидает пост премьер-министра и уходит из политики.

Гру Харлем Брунтланн присутствовала на встречах Бильдербергского клуба, а также является членом Мадридского клуба.

На посту премьер-министра Норвегии была известна своей мультикультурной политикой. Андерс Брейвик, 22 июля 2011 года совершивший вооружённое нападение на молодёжный лагерь Норвежской рабочей партии, называл её убийство главной целью своей акции. Однако Гру Харлем Брунтланн избежала смерти, уехав с острова Утёйа за несколько часов до атаки.

Работа в международных организациях 
В 1980—1989 годах Харлем Брунтланн входила в Независимую комиссию по разоружению и безопасности («Комиссию Пальме»), основанную социал-демократическим премьер-министром Швеции Улофом Пальме с целью ускорения процессов разоружения. В 1986 году она также стала одним из вице-председателей Социалистического интернационала.

В 1983 года Генеральный секретарь ООН Хавьер Перес де Куэльяр пригласил Гру Харлем Брунтланн учредить и возглавить Международную комиссию по окружающей среде и развитию при ООН. Комиссия занималась разработкой концепции устойчивого развития в широких общественных обсуждениях, отличающихся своей открытостью. За роль в создании и руководстве организации комиссию часто называют «комиссией Брунтланн». В 1987 году комиссия опубликовала доклад «Наше общее будущее», известный также как «Доклад Брунтланн». Доклад посвящён совместному поиску оптимального пути «устойчивого развития». Комиссия участвовала в проведении Саммита Земли в 1992 году и принятии программы ООН «Повестка дня на XXI век».

В мае 1998 года Гру Харлем Брунтланн избрана Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения. Она учредила Комиссию по макроэкономике и здравоохранению, которую возглавил Джеффри Сакс. Гру объявила борьбу с насилием как с основной проблемой общественного здравоохранения и возглавила международное движение за отмену курения через просвещение и убеждение. Под её руководством ВОЗ стала первым крупным работодателем, требующим отсутствие табачной зависимости в качестве условия при приёме на работу. В 2003 году журнал Scientific American назвал Брунтланн политическим лидером года за быструю координацию усилий по борьбе со вспышкой атипичной пневмонии (SARS) в мировом масштабе. 21 июля 2003 года Гру Харлем Брунтланн передала полномочия вновь избранному Генеральному директору ВОЗ — Ли Чон Вуку.

В 2004 году британская газета The Financial Times назвала Гру Харлем Брунтланн в числе наиболее влиятельных европейцев за последние 25 лет. Гру разместилась в списке на 4 месте вслед за Иоанном Павлом II, Михаилом Горбачёвым и Маргарет Тэтчер.

В 2006 году Брунтланн в качестве члена Группы видных деятелей наблюдала за работой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). 1 мая 2007 года Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назначил Гру Харлем Брунтланн Специальным посланником Генерального секретаря по проблеме изменения климата.

Отмечена Экологической премией Лоуренса Хантингтона (Lawrence S. Huntington Environmental Prize) за 2013 год.
Почётный член МОИП.

Примечания

Ссылки 
 
 Гру Харлем Брундтланд, Эльхадж Ас Си.  Угроза следующей пандемии

Премьер-министры Норвегии
Женщины — премьер-министры
Женщины-политики Норвегии
Министры окружающей среды
Социал-демократы Норвегии
Члены Рабочей партии Норвегии
Генеральные директора ВОЗ
Специальные посланники ООН по проблеме изменения климата
Лауреаты международной премии им. Карла Великого
Выпускники университета Осло
Медики Норвегии
Лауреаты премии Тан
Члены Норвежской академии наук
Члены Европейской академии
Члены Американского философского общества
Почётные члены Московского общества испытателей природы (после 1917 года)
Почётные доктора Гарвардского университета
Почётные доктора Йельского университета
Почётные доктора Университета Майами
Почётные доктора университета Пьера и Марии Кюри
Почётные доктора Каролинского института
Почётные доктора Технического университета Чалмерса
Почётные доктора Лувенского католического университета
Почётные доктора Авейрусского университета